Polsce 
 Kośmidry – wieś w woj. śląskim, w pow. lublinieckim, w gminie Pawonków 
 Kośmidry – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Gołdap
 Kośmidry – gromada w powiecie lublinieckim